Il existe plusieurs voies dénommées « Rue de Mai » ou « Rue du Mai » dans les pays francophones, en référence au mois de l'année ou à diverses significations culturelles du mot «  », dont l'arbre de mai.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

« Rue de Mai »

« Rue du Mai »

Voir aussi

Articles connexes 
 Arbre de mai
 Belle de Mai

Homonymie
06